Иллифо́ (, , ) — коммуна во Франции, находится в регионе Бретань. Департамент — Кот-д’Армор. Входит в состав кантона Брон. Округ коммуны — Сен-Бриё.

Код INSEE коммуны — 22083.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 360 км к западу от Парижа, в 50 км западнее Ренна, в 55 км к юго-востоку от Сен-Бриё.

Население 
Население коммуны на 2016 год составляло 700 человек.

Экономика 

В 2007 году среди 420 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 305 были экономически активными, 115 — неактивными (показатель активности — 72,6 %, в 1999 году было 72,1 %). Из 305 активных работали 284 человека (162 мужчины и 122 женщины), безработных было 21 (8 мужчин и 13 женщин). Среди 115 неактивных 32 человека были учениками или студентами, 57 — пенсионерами, 26 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Кот-д’Армор